Boulogne je ime več francoskih občin:

 Boulogne v departmaju Vendée,
 Boulogne-Billancourt, predmestje Pariza (departma Hauts-de-Seine),
 Boulogne-sur-Gesse, departma Haute-Garonne,
 Boulogne-sur-Mer, departma Pas-de-Calais,
 Bois de Boulogne, Pariški park.

Ostalo:

 rimski etimon Bononia jih povezuje z ostalimi kraji,
 Valentin de Boulogne, francoski slikar.